Полевой сельсовет

Волгоградская область 

 Полевой сельсовет Новоаннинского района

Оренбургская область 

 Полевой сельсовет Домбаровского района